Die Region Beni Iznassen ist eine Region im Nordosten Marokkos und grenzt an die Provinz Berkane (außer Saidia), den Norden der Provinz Oujda und den Norden der Provinz Taourirt. Es ist seit mehr als zwei Jahrhunderten das Territorium des arabisierten zenetischen Berberstamms der Beni Iznassen.

Geographie (Marokko)
Region in Afrika